Курдю́м — река в России, протекает в Татищевском и Саратовском районах Саратовской области. Приток Волги. Устье реки находится в 993 км по правому берегу Волгоградского водохранилища. Часть течения реки проходит по северо-восточной окраине Саратова. Длина реки составляет 53 км, площадь бассейна — 980 км².

На берегу реки населённые пункты: Расловка 1-я, Новая Липовка, Клещёвка, Сторожевка.

Притоки 
 20 км: Елшанка (пр)
 21 км: Старый Курдюм (лв)
 43 км: Ильиновка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Саратовского гидроузла до Волгоградского гидроузла, без рек Большой Иргиз, Большой Караман, Терешка, Еруслан, Торгун. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010002212112100010909.

Примечания 

Притоки Волги, впадающие в Волгоградское водохранилище
Реки Саратова
Реки Саратовского района
Реки Татищевского района